Phenacolepas är ett släkte av snäckor. Phenacolepas ingår i familjen Phenacolepadidae.

Phenacolepas är enda släktet i familjen Phenacolepadidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Snäckor
Phenacolepas